Мерцкирхен () — коммуна в Германии, в земле Рейнланд-Пфальц. 

Входит в состав района Трир-Саарбург. Подчиняется управлению Саарбург.  Население составляет 709 человек (на 31 декабря 2009 года). Занимает площадь 18,21 км². Официальный код  —  07 2 35 154.

Город подразделяется на 7 городских районов.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Рейнланд-Пфальца